Paul Whitehead peut désigner :
 Paul Whitehead (1710-1774), poète satiriste britannique du  ;
 Paul Whitehead (1945-), peintre britannique.